Марина Гаврилова:
 Гаврилова, Марина Александровна (1949—2014) — советская и российская актриса Александринского театра.
 Гаврилова, Марина Владимировна (род. 1964) — российский филолог, специалист по политической лингвистике.

См. также 
 Гаврилова-Эрнст, Марина Александровна (1929—2017) — советская и российская театральная актриса.